Okręty US Navy o nazwie USS  "Aylwin", pochodzącej od Johna Cushinga Aylwina (oficera amerykańskiego z czasów wojny brytyjsko-amerykańskiej:
 Pierwszy "Aylwin" został zwodowany w 1813, walczył w bitwie pod Plattsburghiem i został sprzedany w 1815.
 Drugi "Aylwin" (DD-47) był okrętem głównym niszczycieli typu Aylwin, który wszedł do służby w 1914, był w służbie w czasie I wojny światowej i został wycofany w 1922.
 Trzeci "Aylwin" (DD-355)  był niszczycielem typu Farragut  przyjętym do służby w 1935, służącym podczas II wojny światowej i wycofanym w 1945.
 Czwarty "Aylwin" (DE/FF-1081) był fregatą typu Knox włączoną do służby w 1971 i wycofaną w 1992.
Aylwin